Villa Independencia puede referirse a las siguientes localidades argentinas:

Villa Independencia, en el partido de Berisso, provincia de Buenos Aires;
Villa Independencia, barrio de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba; 
Villa Independencia, en el departamento Caucete, provincia de San Juan o
Villa Independencia en el partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.